9-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 20 сентября по 1 октября 1978 года в шести городах Италии с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Италия — страна-организатор;
 Польша, СССР, Япония, ГДР, Чехословакия, Румыния, Болгария, Куба, Бразилия, Мексика, Бельгия, Нидерланды — по итогам чемпионата мира 1974 года;
 Венгрия, Франция, Финляндия (вместо Югославии) — по итогам чемпионата Европы 1977 года;
 Канада, США (вместо Пуэрто-Рико) — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1977 года;
 Венесуэла, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки 1977 года;
 Южная Корея, Китай — по итогам азиатской квалификации 1976 года;
 Египет, Тунис — по итогам чемпионата Африки 1976 года.

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир, одновременно являвшийся квалификацией к Кубку мира 1977, прошёл с 16 по 21 ноября 1976 года в Гонконге. Участники: Южная Корея, Китай, Индия, Гонконг.

 16 ноября: Китай — Индия 3:0 (15:3, 15:3, 15:2); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:2, 15:6, 15:1).
 17 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:2, 15:3, 15:2); Южная Корея — Индия 3:0 (15:6, 15:1, 15:3).
 18 ноября: Южная Корея — Китай 3:0 (15:10, 15:8, 15:8); Индия — Гонконг 3:1 (15:6, 15:7, 12:15, 15:11).
 19 ноября: Китай — Индия 3:0 (15:1, 15:6, 15:6); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).
 20 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); Южная Корея — Индия 3:0 (15:1, 15:5, 15:5).
 21 ноября: Южная Корея — Китай 3:0 (15:7, 15:11, 15:13); Индия — Гонконг 3:-.
  
Путёвки на чемпионат мира получили две лучшие команды — Южная Корея и Китай.

Система проведения чемпионата 
24 команды на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4 места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

По подобной системе места с 13-го по 24-е разыграли 12 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Рим 

 20 сентября: Италия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:5, 15:11); Китай — Египет 3:0 (1513, 15:6, 15:6).
 21 сентября: Китай — Бельгия 3:1 (15:10, 15:6, 11:15, 15:9); Италия — Египет 3:0 (15:5, 15:4, 15:9).
 22 сентября: Бельгия — Египет 3:2 (17:15, 15:1, 10:15, 12:15, 15:9); Италия — Китай 3:1 (15:8, 6:15, 15:11, 15:10).

Группа В 
Бергамо 

 20 сентября: Мексика — Венесуэла 3:1 (15:13 15:6, 13:15, 15:3); Польша — Финляндия 3:1 (15:8, 15:6, 13:15, 15:9).
 21 сентября: Польша — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:7, 15:12); Мексика — Финляндия 3:2 (9:15, 15:13, 15:9, 9:15, 15:10).
 22 сентября: Венесуэла — Финляндия 3:2 (15:11, 7:15, 7:15, 15:13, 15:9); Польша — Мексика 3:0 (15:3, 15:7, 15:4).

Группа С 
Удине 

 20 сентября: Бразилия — Тунис 3:0 (15:10, 15:2, 15:8); СССР — Франция 3:0 (15:6, 15:6, 15:2).
 21 сентября: Франция — Тунис 3:0 (15:7, 15:4, 15:6); СССР — Бразилия 3:1 (11:15, 17:15, 15:8, 15:9).
 22 сентября: СССР — Тунис 3:0 (15:1, 15:2, 15:7); Бразилия — Франция 3:1 (15:11, 15:13, 14:16, 15:7).

Группа D 
Венеция 

 20 сентября: Куба — Аргентина 3:0 (15:1, 15:10, 15:8); Япония — Венгрия 3:1 (15:6, 15:9, 12:15, 15:6).
 21 сентября: Куба — Япония 3:1 (11:15, 16:14, 15:7, 15:12); Венгрия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:6, 15:10).
 22 сентября: Япония — Аргентина 3:0 (15:3, 15:3, 15:11); Куба — Венгрия 3:0 (15:1, 15:9, 15:6).

Группа E 
Парма 

 20 сентября: Болгария — Канада 3:1 (11:15, 15:10, 15:5, 15:10; ГДР — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:6, 15:7).
 21 сентября: ГДР — Канада 3:0 (15:4, 15:11, 15:9); Болгария — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:7, 15:8).
 22 сентября: Нидерланды — Канада 3:2 (9:15, 13:15, 15:13, 15:4, 15:8); Болгария — ГДР 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).

Группа F 
Анкона 

 20 сентября: Румыния — США 3:0 (17:15, 15:8, 18:16); Южная Корея — Чехословакия 3:2 (15:7, 8:15, 15:12, 12:15, 15:5).
 21 сентября: Чехословакия — США 3:0 (15:5, 15:10, 15:12); Южная Корея — Румыния 3:1 (14:16, 16:14, 15:3, 15:12).
 22 сентября: Южная Корея — США 3:0 (15:8, 15:11, 15:8); Чехословакия — Румыния 3:2 (15:11, 15:12, 14:16, 8:15, 15:3).

Классификационный раунд за 13—24 места 
Венеция 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

Группа I 

 24 сентября: Бельгия — Тунис 3:0 (16:14, 15:3, 15:10); Нидерланды — Египет 3:0 (15:11, 17:15, 16:14); Франция — Канада 3:0 (15:9, 15:6, 15:6).
 25 сентября: Нидерланды — Тунис 3:0 (15:2, 15:10, 15:12); Канада — Египет 3:2 (12:15, 15:11, 15:11, 12:15, 15:13); Франция — Бельгия 3:0 (15:5, 15:8, 15:2).
 26 сентября: Франция — Египет 3:0 (15:5, 15:5, 15:4); Канада — Тунис 3:0 (16:14, 15:4, 15:8); Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:2, 15:4, 15:8).
 27 сентября: Египет — Тунис 3:0 (15:13, 15:12, 15:10); Франция — Нидерланды 3:2 (15:9, 13:15, 10:15, 15:11, 15:11); Канада — Бельгия 3:0 (15:6, 15:10, 15:13).

Группа J 

 24 сентября: Венгрия — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:6, 15:2); Финляндия — США 3:2 (13:15, 9:15, 18:16, 15:12, 15:7); Румыния — Аргентина 3:2 (15:7, 11:15, 15:8, 11:15, 15:8).
 25 сентября: Венгрия — Финляндия 3:1 (12:15, 15:10, 15:10, 15:6); США — Аргентина 3:0 (15:8, 15:3, 15:6); Румыния — Венесуэла 3:2 (15:12, 13:15, 15:7, 7:15, 15:5).
 26 сентября: США — Венгрия 3:1 (15:9, 16:14, 11:15, 15:6); Румыния — Финляндия 3:0 (15:10, 15:7, 15:3); Венесуэла — Аргентина 3:1.
 27 сентября: США — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:1, 15:12); Венгрия — Румыния 3:1 (15:8, 7:15, 15:10, 15:12); Финляндия — Аргентина 3:1 (2:15, 15:8, 15:13, 15:2).

Плей-офф

Полуфинал за 13—16 места 
30 сентября
 Румыния — Франция 3:1 (11:15, 15:12, 15:2, 15:5)
 Венгрия — Нидерланды 3:1 (15:9, 13:15, 15:7, 15:5)

Полуфинал за 17—20 места 
30 сентября
 Бельгия — США 3:1 (15:12, 15:10, 12:15, 15:10)
 Финляндия — Канада 3:0 (15:10, 15:4, 15:10)

Полуфинал за 21—24 места 
30 сентября
 Венесуэла — Тунис 3:0 (15:12, 15:8, 15:8)
 Аргентина — Египет 3:1 (15:8, 10:15, 15:8, 15:10)

Матч за 23-е место 
1 октября
 Египет — Тунис 3:0 (15:4, 15:5, 15:10)

Матч за 21-е место 
1 октября
 Венесуэла — Аргентина 3:0 (15:7, 15:10, 15:7)

Матч за 19-е место 
1 октября
 США — Канада 3:0 (15:4, 15:9, 15:8)

Матч за 17-е место 
1 октября
 Финляндия — Бельгия 3:0 (15:13, 15:8, 15:13)

Матч за 15-е место 
1 октября
 Франция — Нидерланды 3:1 (15:4, 15:7, 11:15, 15:7)

Матч за 13-е место 
1 октября
 Румыния — Венгрия 3:1 (10:15, 15:12, 15:4, 15:7)

Второй групповой этап 
Рим 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 

 24 сентября: Болгария — Китай 3:2 (8:15, 15:10, 15:8, 14:16, 15:10); СССР — ГДР 3:0 (15:3, 15:7, 15:11); Италия — Бразилия 3:2 (14:16, 15:12. 10:15, 15:10, 17:15).
 25 сентября: СССР — Болгария 3:1 (15:7, 15:6, 7:15, 15:8); Китай — Бразилия 3:1 (15:10, 15:13, 15:17, 15:13); Италия — ГДР 3:1 (15:8, 15:7, 15:17, 15:5).
 26 сентября: СССР — Китай 3:1 (15:8, 15:7, 9:15, 15:6); Бразилия — ГДР 3:2 (11:15, 15:10, 15:11, 8:15, 15:4); Италия — Болгария 3:0 (15:9, 15:6, 17:15).
 27 сентября: Китай — ГДР 3:0 (15:5, 15:3, 15:11); Бразилия — Болгария 3:0 (15:3, 15:7, 15:7); СССР — Италия 3:0 (15:11, 15:6, 15:3).

Группа H 

 24 сентября: Южная Корея — Мексика 3:0 (15:8, 15:7, 15:7); Куба — Чехословакия 3:2 (15:8, 7:15, 15:3, 13:15, 15:10); Польша — Япония 3:2 (13:15, 15:12, 5:15, 15:10, 15:9).
 25 сентября: Польша — Чехословакия 3:1 (15:9, 3:15, 15:10, 15:10); Япония — Мексика 3:0 (15:6, 15:3, 15:12); Куба — Южная Корея 3:2.
 26 сентября: Чехословакия — Япония 3:0 (15:9, 15:6, 17:15); Куба — Мексика 3:0 (15:9, 15:2, 15:11); Южная Корея — Польша 3:1 (15:7, 11:15, 16:14, 15:10).
 27 сентября: Чехословакия — Мексика 3:0 (15:4, 15:13, 15:2); Куба — Польша 3:0 (15:8, 15:10, 15:9); Япония — Южная Корея 3:1 (15:4, 15:9, 11:15, 15:6).

Плей-офф 
Рим

Полуфинал за 1—4 места 
30 сентября
 Италия — Куба 3:1 (15:17, 15:11, 16:14, 15:12)
 СССР — Южная Корея 3:0 (15:3, 15:3, 15:9)

Полуфинал за 5—8 места 
30 сентября
 Чехословакия — Китай 3:1 (14:16, 15:7, 15:5, 15:12)
 Бразилия — Польша 3:0 (15:11, 15:12, 15:7)

Полуфинал за 9—12 места 
30 сентября
 Болгария — Мексика 3:2 (12:15, 15:8, 13:15, 15:12, 15:12)
 ГДР — Япония 3:1 (15:8, 7:15, 15:11, 15:7)

Матч за 11-е место 
1 октября
 Япония — Мексика 3:1 (12:15, 15:7, 15:3, 15:5)

Матч за 9-е место 
1 октября
 ГДР — Болгария 3:1 (6:15, 15:9, 15:10, 15:10)

Матч за 7-е место 
1 октября
 Китай — Польша 3:2 (12:15, 15:13, 11:15, 15:13, 15:13)

Матч за 5-е место 
1 октября
 Чехословакия — Бразилия 3:2 (5:15, 16:14, 4:15, 15:11, 15:6)

Матч за 3-е место 
1 октября
 Куба — Южная Корея 3:1 (17:15, 15:9, 13:15, 15:5)

Финал 
1 октября
 СССР — Италия 3:0 (15:10, 15:13, 15:1)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Владимир Кондра, Вячеслав Зайцев, Анатолий Полищук, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Павел Селиванов, Олег Молибога, Валерий Кривов, Фёдор Лащёнов. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Антонио Алессандро, Массимо Кончетти, Франческо Далль’Ольо, Мауро Ди Бернардо, Клаудио Ди Косте, Нелио Греко, Фабио Инноченти, Джанни Ланфранко, Алессандро Лаццарони, Фабрицио Насси, Марко Негри, Антонио Скилипоти. Главный тренер — Кармело Питтера.

 : Рауль Вильчес, Виктор Гарсия, А.Жильбер, Эрнесто Мартинес, Леонель Маршалл, Луис Овьедо, Антонио Перес, Карлос Руис, Хесус Савинье, Карлос Салас, Хосе Давид Суарес, Альфредо Фигередо. Главный тренер — Жильберто.Эррера Дельгадо.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1978 год в волейболе
Чемпионаты мира в Италии
Спорт в Италии в 1978 году
Сентябрь 1978 года
Октябрь 1978 года
Международные соревнования по волейболу в Италии